Il singolare del torneo di tennis Brighton International 1993, facente parte del WTA Tour 1993, ha avuto come vincitrice Jana Novotná che ha battuto in finale Anke Huber 6–2, 6–4.

Teste di serie 

 Jana Novotná (campionessa)
 Anke Huber (finale)
 Mary Pierce (semifinali)
 Katerina Maleeva (quarti di finale)

 Patty Fendick (semifinali)
 Larisa Neiland (secondo turno)
 Leila Meskhi (secondo turno)
 Ginger Helgeson (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brighton International 1993